Martouf/Lantash est un personnage imaginaire issu de la série Stargate SG-1 interprété par l'acteur J. R. Bourne.

Martouf fait partie de la Tok'ra, dont il constitue même l'un des piliers. Il était le compagnon de Jolinar jusqu'à la mort de cette dernière en 1998. Il participa à plusieurs missions auprès de SG-1, notamment une mission de sauvetage sur Netu, où il devait sauver le père de Carter, Jacob.

Martouf et Carter se sont toujours sentis très proches l'un de l'autre. Cela étant dû à Jolinar, qui a laissé à Carter une partie de ses souvenirs.

Martouf meurt au pied de la Porte des étoiles de la Terre en 2000. Il était en mission pour découvrir un traître dans les rangs de la Tok'ra et des terriens. Cependant, il ignorait que le traitre n'était autre que lui-même, devenu à son insu un Zatarc. En effet, lors de l'attentat visant le président des États-Unis, il perdit le contrôle de ses actes et Carter finit par le tuer plutôt que de le voir se suicider en faisant exploser son arme. Carter sera très affectée par ce décès.

Lantash lui survit, mais demeure à l'état larvaire, faute de volontaire pour lui servir d'hôte. Il est finalement implanté dans le lieutenant Elliot afin de le sauver, à la suite de l'attaque de la base Tok'ra de 2002. Peu après, les blessures étant trop graves, tous deux acceptent héroïquement de se sacrifier pour permettre aux survivants de se replier.

Notes et références 

Tok'ra

en:Tok'ra#Characters